Ponzano ist der Name der italienischen Gemeinden:

Ponzano di Fermo, Provinz Ascoli Piceno, Marken
Ponzano Monferrato, Provinz Alessandria, Piemont
Ponzano Romano, Provinz Rom, Latium
Ponzano Veneto, Provinz Treviso, Venetien